Мандари́н:

 Мандарин () — дерево (или кустарник) рода Цитрус.
 Мандарин (фрукт) — плод мандарина.
 Язык мандарин (гуаньхуа, ) в западной литературе:
 севернокитайский язык (или северные диалекты китайского языка в зависимости от точки зрения; );
 основанный на севернокитайском официальный язык Китая («путунхуа» 普通话), Тайваня («гоюй» 国语) и Сингапура («хуаюй» 华语); .
 Мандарин — чиновник феодального Китая; название дано португальцами перешло из португальского в русский и западноевропейские языки.
 Мандарин —  персонаж, суперзлодей вселенной комиксов Marvel.
 Мандарины — фильм 2013 года режиссёра Зазы Урушадзе, лауреат Варшавского кинофестиваля.

См. также 
 Мандаринка
 Сын мандарина
 Парадокс китайского мандарина